Spring Hill Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Spring Hill Farm (Kentucky), ID-Nr. 78001324
 Spring Hill Farm (New Hampshire), ID-Nr. 02000639
 Spring Hill Farm (Fairfax County, Virginia), ID-Nr. 02000446
 Spring Hill Farm (Loudoun County, Virginia), ID-Nr. 05000766